Achaltsiche (gemeente), een gemeente in de regio Samtsche-Dzjavacheti in Georgië
 Achaltsiche (stad), een stad in en het administratieve centrum van deze gemeente